Les Essards, commune française de la Charente
 Les Essards, commune française de la Charente-Maritime
 Les Essards, commune française d'Indre-et-Loire
 Les Essards, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Les Essards-Taignevaux

Voir aussi 

Les Essards-Taignevaux, commune française du Jura
Les Essarts, commune française de l'Eure
Les Essarts, commune française de Loir-et-Cher
Les Essarts, commune française de la Vendée
Les Essarts-le-Roi, commune française des Yvelines
Les Essarts-lès-Sézanne, commune française de la Marne
Les Essarts-le-Vicomte, commune française de la Marne